Федірківська сільська рада — Кіровоградська область, Світловодський район
 Федірківська сільська рада — Хмельницька область, Волочиський район